La Soulège, ruisseau français, affluent de la Dordogne

 Saint-Avit-de-Soulège, commune française située dans le département de la Gironde